Hymeraphia är ett släkte av svampdjur. Hymeraphia ingår i familjen Raspailiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Hymeraphia